Кіракосян () — вірменське прізвище. Відомі носії:

 Кіракосян Аветік (нар. 1983) — вірменський футболіст.
 Кіракосян Арман Джонович (нар. 1956) — вірменський державний діяч, дипломат, міністр внутрішніх справ.
 Кіракосян Армен Арамович (нар. 1960) — вірменський політик.
 Кіракосян Ашот (нар. 1957) — вірменський футболіст і тренер.
 Кіракосян Барсег Артемович (нар. 1982) — російський футболіст.
 Кіракосян Джон Саакович (1929—1985) — вірменський історик, доктор історичних наук.
 Кіракосян Гор (нар. 1981) — вірменський режисер, сценарист.
 Кіракосян Каріне Гегамівна (нар. 1960) — вірменський політик.
 Поль Кіракосян (1926—1993) — ліванський художник вірменського походження.
Вірменські прізвища